Toyoshima steht für:

 Toyoshima (Hiroshima), eine Insel in der japanischen Präfektur Hiroshima

Toyoshima ist der Familienname folgender Personen:

 Chikashi Toyoshima (* 1954), japanischer Biophysiker
 Toyoshima Yoshio (1890–1955), japanischer Schriftsteller
 Yūsaku Toyoshima (* 1991), japanischer Fußballspieler